

Села:
 Ревівка — Полтавська область, Кременчуцький район
 Ревівка — Черкаська область, Кам'янський район

 Ревівка — зникло у зв'язку із затопленням водами Кременчуцького водосховища на початку 1960-х років. Кіровоградська область, Новогеоргіївський район

Місцевість:
 Ре́вівка — місцевість Кременчука